Die Saison 2014 der German Football League 2 war die 33. Saison der GFL 2, der zweithöchsten Spielklasse des American Football in Deutschland.

Meister in der Staffel Nord wurden die Hamburg Huskies. Da in der Saison 2014 in der GFL Nord nur sieben Mannschaften spielten, waren die Hamburg Huskies ohne Relegation für die GFL sportlich qualifiziert. Gruppenletzter wurden die Elmshorn Fighting Pirates, welche damit sportlich in die Regionalliga abgestiegen waren.

Südmeister der in der GFL 2 wurden die Kirchdorf Wildcats. Diese konnten sich in der Relegation jedoch nicht gegen die Franken Knights, den Gruppenletzten der GFL Süd, durchsetzen und verblieben daher in der GFL 2 Süd. Gruppenletzter wurden die Frankfurt Pirates, die somit sportlich in die Regionalliga abgestiegen waren.

Ligaaufteilung 

 Vorjahr = Platzierung und Liga des Vorjahres
 RL = Regionalliga
 (N) Aufsteiger aus der Regionalliga
 (A) Absteiger aus der GFL

Nach dem Rückzug von Osnabrück aus der GFL 2 Nord ist der freigewordene Platz mit Elmshorn besetzt worden.

Statistik

Tabellen

GFL 2 Nord

GFL 2 Süd

Relegation zum Aufstieg in die GFL

Nord 
Da in der Gruppe Nord in der GFL 2014 nur sieben Teams antraten, gab es 2014 keine Relegation im Norden. Als Meister der GFL 2 Nord qualifizierten sich die Hamburg Huskies somit direkt für die GFL.

Süd 

Durch die beiden Siege in den Relegationsspielen blieben die Franken Knights in der GFL und die Kirchdorf Wildcats in der GFL 2 Süd.

Weblinks 
 Offizielle GFL-Homepage

Einzelnachweise 

2014
American-Football-Saison 2014